Plagiometriona gibbifera  — вид жуков-щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов. Эндемик Южной Америки: Никарагуа (Chontales); Коста-Рика (Alajuela, Heredia, Irazu, Puntarenas); Панама (Bugaba, Volcan de Chiriqui). Форма тела уплощённая. Растительноядный вид, питается растениями семейства паслёновые (Solanaceae: Aureliana lucida).

Примечания

Ссылки 

 

Plagiometriona
Животные, описанные в 1894 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Северной Америки